Divórcio
Ou ainda:
A Separação – filme iraniano de 2011
Separação?! – série brasileira
Separação de misturas – operação unitária físico-química

Desambiguação